De WTC-gebouwen 1 en 2 waren twee kantoorgebouwen in het complex van het World Trade Center langs de Koning Albert 2-Laan in Brussel. Deze torens, net zoals de andere van de Noordruimte, bevonden zich op een kleine afstand van het station Brussel-Noord en maakten deel uit van de Brusselse skyline. Ook waren deze twee gebouwen de eerste van de Noordruimte.

Beide torens werden geopend in het jaar 1976, hadden een hoogte van 102 meter en telden 28 verdiepingen. De 'office buildings' dienden als ruimte voor kantoren.

Oorspronkelijk wilde Brussels politicus Paul Van den Boeynants een gebouw zoals het 400 meter hoge WTC in New York. Uiteindelijk werd dit vervangen door vier torens van 100 meter elk. In totaal zijn er in Brussel en België slechts drie WTC-complexen aanwezig, deze twee en nog een ander (WTC-gebouw 3), gebouwd in 1985 en met een hoogte van 105 meter, terwijl er in Nederland acht WTC-gebouwen aanwezig zijn in acht verschillende steden.

Het is voorzien in het project "ZIN" van Befimmo dat beide gebouwen deels worden afgebroken in 2019-2020 en begin 2021 zou de renovatie moeten starten. In oktober 2021 werd de nieuwe naam van het gebouw bekend: het Marie-Elisabeth Belpairegebouw.

Gebruikers 
 Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid (toren 2)
 Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Galerij

Externe links 
 World Trade Center 2 op SkyscraperPage.com
 Luchtfoto's en videobeelden van het Belpairegebouw in aanbouw

Bouwwerk in Brussel (stad)
Wolkenkrabber in Brussel
World Trade Center
Kantoorgebouw in Brussel